Stratiotes (planten), een geslacht van planten uit de waterkaardefamilie waartoe de krabbenscheer behoort
Stratiotes (tijdschrift), het tijdschrift van de Plantensociologische Kring Nederland
Stratiotes (kevers), een geslacht van loopkevers